Wenke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wenke (1903–1971), deutscher Erziehungswissenschaftler und parteiloser Bildungspolitiker

 Heinz Wenke (1936–2009), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Johannes Wenke (1910–1977), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Robert Wenke (1926–2015), US-amerikanischer Richter
 Thomas Wenke (* 1968), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wolfgang Wenke (* 1939), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wencke